Бланка од Наваре (Laguardia, Álava, 1137 - 12. август 1156) је била наварска принцеза из династије Хименез и супруга Санча III од Кастиље. Била је кћерка Гарсије Рамиреза од Наваре и Маргарита од Егла.

Породично стабло 

Умрли 1156.
Династија Хименез